Malta har flere betydninger:

 Malta – ørige i Middelhavet
 Malta (ø) – øen Malta, den største af tre beboede øer i øriget Malta
 Malta i Eurovision Song Contest – Maltas deltagelse i Eurovision Song Contest
 Maltas fodboldlandshold
 Malta Handball Association – Maltas håndboldforbund
 Malta Football Association – Maltas fodboldforbund
 Maltas nationalvåben – Maltas våbenskjold

 Malta (Letland) - en landsby i Letland
 Malta (Montana) - en amerikansk by i staten Montana
 Malta (musikgruppe) – en svensk musikgruppe